trapez – figura geometryczna
 trapez – przyrząd gimnastyczny
 trapez – uprząż do balastowania w żeglarstwie
 Trapez – amerykański film z 1956 roku w reżyserii Carola Reeda
 Trapez – polski serial z 1984 roku
 trapez torowy – podwójne przejście torowe – specyficzna konfiguracja torów i rozjazdów umożliwiająca przejazd pojazdu szynowego z toru prawego na lewy i odwrotnie

Zobacz też 
 Gromada Trapez – gromada otwarta